Умма

 Умма (ислам) — арабское слово, означающее «сообщество» или «нация»

Фильмы
  — индийский фильм 1960 года
  — индийский фильм 2011 года

Другие значения
 Умма (город) — древний город шумеров, на территории Междуречья (современный Ирак)